Бурге́й, Бурґей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 150 км на південний захід від Орлеана, 45 км на захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 1731 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3770,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жан Карме (1920—1994) — французький актор, сценарист.

Галерея зображень

Посилання 

 Бургей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Бургей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара